In My Life – traccia dell'album Rubber Soul dei The Beatles del 1965
 In My Life – album di Judy Collins del 1966
 In My Life – album di Cilla Black del 1974
 In My Life – album di George Martin del 1988
 In My Life – singolo di Kim Wilde del 1993
 In My Life – singolo dei The Rasmus del 2003
 In My Life – singolo di Ozzy Osbourne del 2005